Riccius ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Rabbi Levi und südwestlich von Stiborius.
Der Krater ist sehr stark erodiert und der Kraterrand vielfach überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen Augustinus Riccius und dem jesuitischen Mathematiker und Geographen Matteo Ricci offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Riccius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)